CPL, Combined Programming Language – język programowania
 CPL, Common Public License – licencja wolnego oprogramowania
 CPL, Commercial Pilot Licence – licencja pilota komercyjnego
 CPL, Centralny Port Lotniczy – projektowany port lotniczy w centralnej Polsce
 CPL, Current Flight Plan – bieżący plan lotu